Mekisteus () ist in der griechischen Mythologie der Name folgender Personen:

 Mekisteus (Sohn des Talaos)
 Mekisteus (Sohn des Echios)
 Mekisteus (Sohn des Lykaon)
 ein Beiname des Herakles